Joseba es un nombre propio vasco que hace referencia a varios artículos:

Personas
Joseba Agirre Oliden
Joseba Aguado
Joseba Albizu, ex ciclista español;
Joseba Álvarez
Joseba Andoni Agirretxea Urresti
Joseba Arregi Izagirre
Joseba Arregui
Joseba Arriaga
Joseba Arruti,  periodista, exdirector de Radio Euskadi;
Joseba Asirón, alcalde del Ayuntamiento de Pamplona;
Joseba Azkarraga
Joseba Barandiaran
Joseba Beloki
Joseba del Olmo
Joseba Egibar
Joseba Elósegui
Joseba Etxeberria
Joseba Ezkurdia, pelotari;
Joseba Garmendia
Joseba Arretxe Goenaga
Joseba Larralde, ciclista;
Joseba Larrañaga
Joseba Leizaola
Joseba Llorente
Joseba Martín Hernando
Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA;
Joseba Permach
Joseba Santamaría,  periodista navarro;
Joseba Sarrionandia, escritor, poeta y traductor español en euskera;
Joseba Zaldua
Joseba Zubeldia
Joseba Zulaika, antropólogo y escritor en euskera;

Nombres masculinos
Nombres vascos